Lerchenbühl ist der Name folgender Orte:

 Lerchenbühl (Deißlingen), Ortsteil von Deißlingen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Lerchenbühl (Megesheim), Ortsteil von Megesheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern